Juan Palacios puede referirse a:

 Juan Palacios (1985-), baloncestista colombiano;
 Juan Palacios (1988-), boxeador nicaragüense.